

Geografie 
 Sassen (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Sassen (regio), een landstreek in het historische Pruisen
 Sassen-Trantow, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Personen 
 Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen (1811–1876), Nederlands politicus, lid van de Eerste Kamer
 Alphons Sassen van Vlierden (1844–1907), Heer van Vlierden
 August Hendrik Sassen (1853–1913), Nederlandse notaris en historicus
 Jan Sassen (1884–1962), nazi-propagandist en NSB-burgemeester van Veghel (1943-1944)
 Ferdinand Sassen (1894–1971), Nederlandse priester, filosoof en wetenschapshistoricus
 Prosper Sassen (1902–1988), Nederlands politicus
 Willem Sassen (1918–2002), NSB-er, Nazi-propagandist en SS-er
 Albert Sassen (1921–1999), taalkundige
 Maan Sassen (1911–1995), Nederlandse katholiek politicus
 Saskia Sassen (1947), Nederlands-Amerikaans sociologe en econome
 Erna Sassen (1961), Nederlands actrice, kinderboekenschrijfster, theatermaakster en radiopresentatrice
 Viviane Sassen (1972), Nederlands fotograaf, winnares van de Prix de Rome in 2007
 Michael Sassen (1977), Nederlands bowler en pokerspeler